Лориевые — семейство приматов.
 Лориевые (попугаи) — семейство попугаеобразных.